Нухинская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Нуха.

Территория упразднённой Нухинской епархии позже вошла в состав Азербайджанской епархии Армянской Апостольской церкви, однако вследствие депортации более полумиллиона армян из Азербайджана сама Азербайджанская епархя была упразднена и сегодня на этой территории нет ни армян, ни действующих армянских церквей.

История 
В юрисдикцию Нухинской епархии входила территория Нухинского уезда Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 50.000, общин — 52.

Епархия имела 53 церквей.

См. также 
 Список армянских храмов в современном Азербайджане
 Магакия Орманян
 Азербайджанская епархия ААЦ

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви
†